Johanneshowellia är ett släkte av slideväxter. Johanneshowellia ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slideväxter
Johanneshowellia